Пустынь — многозначное слово:
 Пустынь — ненаселённое место, территория. Смотри также пустошь.
 Пустынь — монашеское поселение, место выбранное отшельниками (монахами) для избежания контакта с людьми.

Населённые пункты

Алтайский край 
 Пустынь — село в Косихинском районе.

Владимирская область 
 Пустынь — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Пустынь — местечко в Кирилловском районе.
 Пустынь — деревня в Нюксенском районе.
 Пустынь — деревня в Чагодощенском районе.

Костромская область 
 Пустынь — деревня в Галичском районе.
 Пустынь — деревня в Костромском районе.
 Пустынь — деревня в Нейском районе.

Ленинградская область 
 Пустынь — деревня в Лужском районе.

Московская область 
 Пустынь — деревня в Дмитровском районе.

Нижегородская область 
 Пустынь — село в Арзамасском районе.
 Пустынь — деревня в Навашинском районе.
 Пустынь — деревня в городском округе Семёновский.

Пензенская область 
 Пустынь — село в Каменском районе.
 Пустынь — село в Пачелмском районе.

Пермский край 
 Пустынь — деревня в Ильинском районе.

Рязанская область 
 Пустынь — село в Касимовском районе.

Тверская область 
 Пустынь — деревня в Вышневолоцком районе.

Ярославская область 
 Пустынь — деревня в Большесельском районе.
 Пустынь — деревня в Любимском районе.
 Пустынь — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района.
 Пустынь — деревня в Кукобойском сельском поселении Первомайского района.

См. также 
 Красная Пустынь — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Линдо-Пустынь — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Старая Пустынь — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Чернолесская Пустынь — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.